В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Барбара Паулюс здобула титул, у фіналі перемігши Ї Цзін-Цянь 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Барбара Паулюс (переможниця)
  Ван Ші-тін (чвертьфінал)
  Забіне Гак (1-ше коло)
  Ріта Гранде (півфінал)

 Відсутня
 Sung-Hee Park (чвертьфінал)
 Людмила Ріхтерова (1-ше коло)
 Івалані Маккалла (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1995